Diverse sono le fortificazioni in varie località della Toscana meridionale che portano la denominazione di Cassero Senese.

Cassero Senese di Grosseto
Cassero Senese di Massa Marittima
Cassero Senese di Montelaterone
Cassero Senese di Montemerano
Cassero Senese di Montepescali
Cassero Senese di Montorsaio
Cassero Senese di Paganico
Cassero Senese di Roccalbegna
Cassero Senese di Vetulonia